Omatjenne (selten auch Omatjene) bezeichnet:

 Omatjenne (Ort), eine landwirtschaftliche Forschungsfarm und Siedlung in Namibia
 Omatjenne (Fluss), ein Rivier in der Region Otjozondjupa in Namibia
 Omatjenne-Damm, eine Talsperre und Stausee in Namibia